Шпанија

 Ваљадолид
 Провинција Ваљадолид
Мексико

 Ваљадолид (град у Мексику)
Филипини

 Ваљадолид (општина на Филипинима)